Jatisari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jatisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,70, long 109,69), 
 Desa Jatisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,83, long 111,12), 
 Desa Jatisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,91, long 107,80), 
 Desa Jatisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,88, long 107,24), 
 Desa Jatisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,41, long 107,05), 
 Desa Jatisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,98, long 107,52), 
 Desa Jatisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,37, long 107,53), 
 Kecamatan Jatisari, distrikt, Jawa Barat, Kabupaten Karawang, 
 Desa Jatisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,74, long 110,77), 
 Desa Jatisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,34, long 106,95), 
 Desa Jatisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,98, long 109,88), 
 Desa Jatisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,80, long 112,68), 
 Desa Jatisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,71, long 111,53), 
 Desa Jatisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,91, long 113,16), 
 Kelurahan Jatisari, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Jatisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,83, long 113,75), 
 Desa Jatisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,02, long 111,69), 
 Desa Jatisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,05, long 112,58), 
 Desa Jatisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,07, long 112,67), 
 Desa Jatisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,03, long 113,20), 
 Desa Jatisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,82, long 114,11), 
 Desa Jatisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,52, long 108,80), 

Robotskapade Indonesienförgreningar